Moldova:
 Ungheni (grad u Moldaviji)
 Ungheni (okrug u Moldaviji)

Rumunjska:
 Ungheni (Argeş, Rumunjska), županija Argeş
 Ungheni (Iaşi, Rumunjska), županija Iaşi
 Ungheni (Mureş, Rumunjska), županija Vâlcea